Как и любые сложные технические процессы, запуски космических аппаратов не обходятся без аварий.

Аварийные запуски с космодрома Плесецк

Аварийные запуски с космодрома Байконур

Аварийные запуски с космодрома Капустин Яр

Аварийные запуски с космодрома Куру

Аварийные запуски с космодрома Мыс Канаверал

Аварийные запуски с космодрома Ванденберг

Аварийные запуски с космодрома Wallops Island 

Списки космических запусков